NGC 5541-1
NGC 5541-2